Tornado (z hiszp. tronada – burza) – gwałtownie wirująca kolumna powietrza.

Inne znaczenia 
 Mowag Tornado – prototypowy bojowy wóz piechoty,
 Panavia Tornado – samolot wojskowy wyprodukowany przy współpracy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch,
 Tornado – film z 1990 roku,
 Tornado – jeden z głównych odcinków serialu Suite Life: Nie ma to jak statek
 Tornado – klasa jachtów,
 Tornado – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha,
 Tornado – ogólnopolski zjazd miłośników postapokalipsy.
 Tornado – patrolowiec hiszpański
 Turbina tornado – typ turbiny wiatrowej, ang. Tornado Type Wind Turbines (TTWT),
 Vultee XP-68 Tornado – planowany myśliwiec amerykański z okresu II wojny światowej,
 Tornado – imię czarnego ogiera, na którym jeździł Zorro.
 Tornado-S – rosyjski kompleks rakiet taktycznych 300 mm, o zasięgu 120 km i pokryciu salwą obszaru o powierzchni 67,6 ha.
 Tornado – dawna jednostka Ochrony Porządku Publicznego na Ukrainie.

Zobacz też 
 Tornada – ostatnia, trzywersowa zwrotka sestyny

Przypisy